Springer har flera betydelser:

Axel Springer SE – en tysk mediakoncern grundad av Axel Springer
Axel Springer – en tysk mediemogul
Friede Springer – tysk förläggare och företagare, änka till Axel Springer
Springer Science+Business Media – ett förlag baserat i Tyskland som ger ut akademiska tidskrifter och böcker